Der er flere personer ved navn Lee Martin:
 Lee Robert Martin – Manchester United F.C.-fodboldspiller
 Lee Andrew Martin – Tidligere fodboldspiller